Barnabé, auch Barnabe, ist der Name von:
 Barnabas (Apostel), biblische Figur, auf französisch oder portugiesisch
 Barnabé (Kabarettist) (1940–2020), eigentlich Jean-Claude Pasche, Schweizer Kabarettist
 Barnabé Akscheislian (1838–1898), Bischof der Armenisch-Katholischen Kirche
 Barnabe Barnes (um 1569–1609), englischer Dichter
 Barnabe Rich (um 1540–1617), englischer Schriftsteller

Barnabé ist der Familienname folgender Personen:
 Arrigo Barnabé (* 1951), brasilianischer Musiker und Schauspieler
 Diego Barnabé (* 1965), uruguayischer Journalist und Schauspieler
 Jean Barnabe (* 1949), kongolesischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Saint-Barnabé
 São Barnabé
 Barnaby
 Bernabe